OVR ist eine Abkürzung für:
 Oberveterinärrat, siehe Veterinärrat
 Omnibus-Verkehr Ruoff

Abkürzung